Contea di Qinggang – contea della Cina, situata nella provincia di Heilongjiang
 Zhao Qinggang (1985) – giavellottista cinese